Hirvensalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvensalo, Åbo, ö, 
 Hirvensalo (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar